Don't Forget Who You Are — другий студійний альбом британського музиканта Майлза Кейна, виданий 3 червня 2013 року.

Список пісень

Посилання
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com